Le qualificazioni del singolare  del PBZ Zagreb Indoors 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Marcos Baghdatis (primo turno)
  Andrej Kuznecov (qualificato)
  Daniel Evans (ultimo turno, Lucky Loser)
  Michael Berrer (qualificato)

 Marco Cecchinato (ultimo turno)
 Matteo Viola (secondo turno)
 Flavio Cipolla (secondo turno)
 Martin Fischer (ultimo turno)

Qualificati

  Pedja Krstin
  Andrej Kuznecov

  Björn Phau
  Michael Berrer

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

PBZ Zagreb Indoors 2014
ATP World Tour 2014